Sébastien Roch – romanzo di Octave Mirbeau del 1890
 Sébastien Roch – attore francese